La Suomen Cup 2016-2017 è stata la 63ª edizione della coppa di Finlandia di calcio. La competizione è iniziata il 27 luglio 2016 e si è conclusa il 23 settembre 2017 con la finale. L'HJK ha conquistato la Suomen Cup per la tredicesima volta nella sua storia, battendo in finale l'SJK.

Squadre partecipanti

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 luglio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 agosto 2016

Secondo turno 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 luglio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 agosto 2016

Terzo turno 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 settembre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 settembre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 settembre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 settembre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 settembre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 settembre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 settembre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 settembre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 ottobre 2016

Quarto turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 ottobre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 ottobre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 ottobre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 ottobre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 ottobre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 ottobre 2016

Quinto turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 ottobre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 ottobre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 ottobre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 ottobre 2016

Sesto turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Play-off per i quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 marzo 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 marzo 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 marzo 2017

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 marzo 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 marzo 2017

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º aprile 2017

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2017
Edizioni della Coppa di Finlandia